

Дружбинське сільське поселення — сільське поселення, Прикубанський район, Карачаєво-Черкесія
 Дружбинське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край